Puig de Consolació (Santanyí), puig del terme de Santanyí que acull el Santuari de Consolació
 Puig de Consolació (Sant Joan), puig del terme de Sant Joan (Mallorca) que acull el Santuari de Consolació